Vistel ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jorge Vistel (* 1982), kubanischer Jazzmusiker
 Maikel Vistel (* 1983), kubanischer Jazzmusiker